SureType - это основанный на QWERTY метод ввода символов для мобильных телефонов, который используется в BlackBerry Pearl. SureType комбинирует традиционную телефонную клавиатуру с клавиатурой на основе QWERTY для создания нестандартного способа ввода текста на мобильный телефон. Кроме того, SureType содержит список из 35 000 английских слов, поэтому, когда пользователь вводит начало слова, все возможные слова, начинающиеся с этих букв, отображаются на экране. Дополнительные слова также могут быть добавлены в список слов.
SureType был разработан вендором BlackBerry Research in Motion.

См. также 
 iTap
 Предиктивный ввод текста
 T9
 WordWise

Ссылки 

Ввод-вывод
Раскладки клавиатуры